Känning kan syfta på:

 Kenning – ett vanligt formgrepp, ofta använd i äldre diktkonst
 Insulinkänning – ett tecken på lågt blodsocker, se hypoglykemi